Coaspe è il nome di due corsi d'acqua, noti anche come Kunar o Kanur:
 Coaspe – fiume che scorre in Persia
 Cospe – fiume che scorre in tra Afghanistan e Pakistan.